Wenigstens zwei Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Battleaxe:

 Die HMS Battleaxe (D18) war ein Zerstörer der Weapon-Klasse, der 1945 vom Stapel lief und 1964 verschrottet wurde.
 Die HMS Battleaxe (F89) war eine Fregatte der Broadsword-Klasse, die 1977 vom Stapel lief und 1997 verkauft wurde.

Battleaxe